Смешанная парная сборная Польши по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из одного мужчины и одной женщины), представляет Польшу на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Польши (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

Квалификационные турниры к чемпионатам мира

См. также 
 Мужская сборная Польши по кёрлингу
 Женская сборная Польши по кёрлингу
 Смешанная сборная Польши по кёрлингу
 Сборная Польши по кёрлингу на колясках
 Смешанная парная сборная Польши по кёрлингу на колясках
 Мужская сборная ветеранов Польши по кёрлингу
 Женская сборная ветеранов Польши по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Польша -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Польши

Польша
Кёрлинг в Польше
Кёрлинг